Михаил Розанов:
 Розанов, Михаил Виллиевич (род. 1973) — российский фотограф и актёр.
 Розанов, Михаил Григорьевич (псевдоним: Н. Огнёв; 1888—1938) — русский писатель, педагог.
 Розанов, Михаил Михайлович (1902—1989) — политический заключенный, писатель, исследователь ГУЛАГа.
 Розанов, Михаил Павлович (1891—1966) — советский биолог, зоолог.